Floorballligaen 2006-2007 var den 15. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union. Vestrækken kunne kun mønstre 5 hold til de 6 pladser. Slutspillet blev afviklet bedst af 5 kampe med finalen afgjort over 1 kamp.

Finalen blev afviklet under landsstævnet i floorball og havde over 1.500 tilskuere i Arena Nord. Vinderne fra Frederikshavn Bulldogs FK mønstrede et hold, hvor alle spillerne havde deres floorballopdragelse i Frederikshavn, på nær keeperen Anders Kjær.

Stilling vest

Kampe vest

Stilling øst

Kampe øst

Topscorer grundspil

Vest

Øst

Slutspil

Kvartfinaler[redigér | redigér wikikode]

Semifinaler[redigér | redigér wikikode]

Finale[redigér | redigér wikikode]

Topscorer Slutspil 

Floorball-Ligaen